Stationspostgebouw (Amsterdam), gesloopt in 2010
Stationspostgebouw (Den Haag)
Stationspostgebouw (Rotterdam)